

Persone 
 Felix Salten – scrittore ungherese naturalizzato austriaco ed in seguito svizzero
 Lina Salten – attrice tedesca ebrea morta nel campo di concentramento di Auschwitz

Altro 
 Salten-Schlern – comprensorio che comprende 13 comuni della bassa valle dell'Isarco 
 Salten como yo – singolo dall'album di debutto di Brenda Asnicar, uscito nel 2013
 Salten – distretto tradizionale della contea di Nordland, in Norvegia